La voce umana – monologo di Jean Cocteau
 La voce umana – opera lirica di Francis Poulenc
 Una voce umana (citato anche come La voce umana) – episodio del film L'amore di Roberto Rossellini (1948)
 La voce umana – film TV di Ted Kotcheff con Ingrid Bergman (1966)